(755) Квинтилла () — астероид главного пояса, который принадлежит к спектральному классу M. Был обнаружен 6 апреля 1908 года американским астрономом Джоэлом Меткалфом в обсерватории города Тонтон и назван итальянским женским именем Квинтилла, поскольку на тот момент ещё ни один астероид не имел имени начинавшегося с буквы «Q».

См. также 
 Список астероидов (701—800)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды диаметром от 40 до 100 км
Астероиды, названные в честь людей
Астероиды, открытые Джоэлом Меткалфом